Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Francisco Montana che hanno battuto in finale David Adams e Brett Steven 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
 Jim Grabb /  Cyril Suk (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (campioni)

 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1998